Horvátország
Kapelski Vrh falu Kraljevec na Sutli községben, Krapina-Zagorje megyében

Szlovénia
Kapelski Vrh falu Radenci községben Pomurska régióban